Sportgymnasium Wien steht für:
 Sportgymnasium Wien 16, Realgymnasium Leistungssport am Gymnasium, Realgymnasium und SV Oberstufenrealgymnasium für Leistungssportler, Gymnasium Maroltingergasse
 Sportgymnasium Wien 20, Realgymnasium für Leistungssport (SportUrgOrg) am GRgORg20 Brigittenauer Gymnasium